Бирюкса — река в Алтайском и Советском районах Алтайского края России. Устье реки находится в 54 км по правому берегу реки Каменка. Длина реки составляет 43 км.

На 18-м километре по правому берегу принимает приток Малую Бирюксу.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Каменки (притока Катуни)
Реки Алтайского района Алтайского края
Реки Советского района Алтайского края